Diedenshausen, Ortsteil de Bad Berleburg
 Diedenshausen, Ortsteil de Gladenbach

Voir aussi 
 Diedenbergen
 Diedenhofen
 Dietendorf (homonymie)